Cultiu en feixes o cultiu en terrasses, sistema de conreu que disposa el terreny en bancals o terrasses.
 La Feixa, diversos indrets.
 Roc de la Feixa, diversos indrets.